Кала́усский — посёлок в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 135 км. Расстояние до районного центра: 33 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Вторая ферма племзавода «Советское руно» переименован в посёлок Калаусский.

В советское время в посёлке были открыты клуб, баня, фельдшерско-акушерский пункт. В 1968 году от посёлка Советское Руно, где размещалась центральная усадьба одноимённого колхоза, к Калаусскому была проложена автомобильная дорога с гравийным покрытием.

До 1 мая 2017 года посёлок находился в составе сельского поселения Советскорунный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 78 % населения — русские.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа